Um Barzinho, Um Violão 2 ao Vivo é um álbum de grandes nomes da música brasileira, interpretando músicas conhecidas por serem cantadas em barzinhos acompanhados pelo som do apenas de um violão. Dentre eles Ivete Sangalo, Chico César, Luciana Mello e Ed Motta.

Faixas
 

Álbuns ao vivo de 2004
Álbuns de tributo
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns acústicos
Álbuns da série Um Barzinho, Um Violão